Mostra Nacional de Teatro de Sertãozinho é um festival de teatro que acontece no mês de abril, na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo, com grupos de todo o Brasil.

Ligações externas 
 

Festivais de teatro do Brasil
Sertãozinho (São Paulo)